L'archidiocèse de Turku est le plus ancien diocèse de Finlande. 
Jusqu'à la fin du , les évêques de l'Église catholique de Finlande sont aussi de facto des dirigeants séculiers du pays.
Après la Réforme les évêques lutheriens sont des fonctionnaires de l'État.

Quand la Finlande devient Grand-duché, en 1817, l'évêque de Turku est élevé au rang d'archevêque.
Depuis 1868, les archevêques de Turku et de Finlande sont les primats de l'Église évangélique-luthérienne de Finlande.

Évêques catholiques

Évêques luthériens

Archevêques luthériens

Références

Voir aussi

Liens externes

Articles connexes 
 Archevêché de Turku

Christianisme en Finlande
Liste d'évêques et d'archevêques en Finlande
Religion à Turku